Baudet ist der Familienname folgender Personen:
 Étienne Baudet (1638–1711), französischer Kupferstecher

 Philippe Baudet (1901–1981), französischer Diplomat
 Han Baudet (Pierre Joseph Henry Baudet; 1891–1921), niederländischer Mathematiker
 Thierry Baudet (* 1983), niederländischer Politiker, Historiker, Jurist und Autor

Siehe auch:
 Baudette
 Beaudet
 Bodet